Das Nachmittagsgebet bezeichnet man

 im jüdischen Glauben Mincha
 im Islam Asr (Gebet)
 im christlichen Glauben Non (Liturgie)